Salvatore Genovese (n. 1987), cestista italiano
 Sal (Luciano) Genovese, (n. 6-1-1947 m. 9-10-2014) sassofonista italiano